Роберт Хейз (; род. 24 июля 1947, Бетесда, Мэриленд, США) — американский актёр, режиссёр и продюсер.

Биография 
Родился в США, в штате Мэриленд. До того как он получил первые значимые роли в кино, жил в Сан-Диего и играл на сцене местного театра.

В Сан-Диего расположен «». Это копия театра Глобус, расположенного в Лондоне. Именно там, будущая звезда кино получил свои первые заметные роли и признание публики. Например, играл на сцене театра главную роль Петруччо в постановке пьесы Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой».

Через некоторое время отправляется в Голливуд.

С 1975 года начинается его карьера на телевидении. Эпизодические роли в сериалах «Досье Детектива Рокфорда», «Доктор Маркус Уэлби», «Улицы Сан-Франциско», «Кеннон», «Молодые пионеры», «Лаверне и Ширли», «Синий рыцарь», «Разыскиваемые», «Чудо-женщина», «Лодка любви», и многих других.

В 1979 году снимается в фильме-экранизации произведения Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров». А уже на следующий год получает свою, ставшую впоследствии звёздной, роль в культовом фильме «Аэроплан!», за которую удостаивается номинации на премию «Молодой актёр». С 1979 по 1980 годы Хейз играет в сериале «Энджи» богатого мужа главной героини Энджи Фалко, девушки из необеспеченной семьи.

Продолжая работать на телевидении и последующие годы, Хейз снимается в фильмах «Возьми эту работу и засунь её подальше» (1981), «Аэроплан 2» (1982), «Плащ» (1983), «Энергоносители» (1983), «Тронутый» (1983), «Скандальный» (1984), «Кошачий глаз» (1985).
Следующие роли в сериале только закрепили популярность актёра. «Звездный человек» (1986—1987), «ФМ» (1989—1990) и другие.

В 1993 году выходит семейный фильм «Дорога домой: Невероятное путешествие». В нём он сыграл отца большого семейства, в котором жили ещё две собаки и кошка. А в 1996 году выходит продолжение «Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско». Роберт Хейз продолжает активно сниматься.

С выходом анимационного сериала «Железный человек» (1994—1996), открылась ещё одна грань таланта актёры — озвучивание. Главный герой Тони Старк, он же Железный человек, говорит голосом актёра. В вышедшем позднее анимационном сериале «Человек-паук» (1996—1997) актёр опять озвучил этого персонажа.

Каждый год выходило по несколько картин с участием Роберта.

В 2008 году актёр вернулся к жанру, который некогда его прославил — пародия. Выходит фильм «Супергеройское кино». На одной съёмочной площадке встретились молодые актёры и актёры известные. Хейз составил компанию Лесли Нильсену исполняя роль отца главного героя Стрекозца.

С 1990 по 1997 был женат на экс-солистке популярной в 70-е годы хард-рок группы «The Runaways» Шери Кэрри. У них есть сын Джек Хейз.

Избранная фильмография

Фильмы 
 Аэроплан! (1980) — Тед Страйкер
 Аэроплан II: Продолжение (1982) — Тед Страйкер
 Кошачий глаз (1985) — Джонни Наррис
 Сумасшедший медовый месяц (1990) — Шон
 Пятьдесят на пятьдесят (1992) — Сэм Френч
 Дорога домой: Невероятное путешествие (1993) — Боб Сивер
 Пчёлы-убийцы (1995) — Чед Инграм
 Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско (1996) — Боб Сивер
 Доктор «Т» и его женщины (2000) — Харлан
 Супергеройское кино (2008) — Блэйн Райкер

Мультфильмы 
 Американская история 4: Загадка ночи (1999)

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Бельвью Ист